{{DISPLAYTITLE:(9605) 1992 AP3}}

A (9605) 1992 AP3 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. O. A. Naranjo fedezte fel 1992. január 11-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9501–10000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói